Мыс (до 1948 года Нойсниеми, ) — посёлок в Ромашкинском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
Зимой 1948 года деревне Нойсниеми было присвоено наименование Мыс с обоснованием — «по переводу с финского».

История 

До 1939 года деревня Нойсниеми входила в состав волости Вуоксела Выборгской губернии Финляндской республики.

С 1 января 1940 года в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года в составе Кексгольмского района.

С 1 октября 1948 года в составе Красноармейского сельсовета Приозерского района.

С 1 января 1949 года учитывается, как деревня Мыс. В ходе укрупнения хозяйства к деревне были присоединены соседние селения Пяйвякиви, Вохномайнен, Саволайнен, Виркки, Хейкканен, Тиури, Поррасоя.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района.

По данным 1966 и 1973 годов посёлок Мыс входил в состав Красноармейского сельсовета.

По данным 1990 года посёлок Мыс входил в состав Ромашкинского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Мыс Ромашкинской волости проживали 4 человека, в 2002 году 6 человек (все русские).

В 2007 году в посёлке Мыс Ромашкинского СП проживал 1 человек, в 2010 году — 6 человек.

География 
Посёлок расположен в западной части района к югу от автодороги  (Сапёрное — Мельниково).

Расстояние до административного центра поселения — 25 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Громово — 19 км.

Посёлок находится на левом берегу реки Вуокса.

Демография

Улицы 
Садовая.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района